David Steen ist der Name folgender Personen:

* David Steen (Fotograf) (* 1936), britischer Fotograf 
 David Steen (Schauspieler) (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent 

Siehe auch:
 Dave Steen